Yamina Benguigui (née Yamina Zora Belaïdi en 1957), réalisatrice et femme politique française. 
 Alice Belaïdi, comédienne française d'origine algérienne.